Вячеслав Ларионов:
 Ларионов, Вячеслав Серафимович (род. 1990) — российский парафутболист.
 Ларионов, Вячеслав Фёдорович (1903—1975) — доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ.